Кавати — японское географическое название. Может oзначать:

Административные единицы:
 Кавати (провинция) — историческая провинция Японии.
 Кавати (уезд, Тотиги).

Населенные пункты:
 Кавати (Ибараки) — город в префектуре Ибараки.
 Кавати (Осака) — бывший город в префектуре Осака, существовал до 1967.
 Кавати (Тотиги) — бывший город в префектуре Тотиги, существовал до 2007.

Прочее:
 Кавати (линейный корабль)